Hořany ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hořany, Gemeinde im Okres Nymburk
Hořany, Ortsteil von Miskovice, Okres Kutná Hora
Hořany, Ortsteil von Zbrašín, Okres Louny
Hořany, aufgelassenes Dorf auf den Fluren von Most, Okres Most; siehe Hořany u Mostu